Set point ou Setpoint podem referir-se a:

 Setpoint,ponto de ajuste, um termo que significa que um jogador de tênis está em um ponto de ganhar um jogo;
 Set point (medicina), um termo referente a qualquer um de um número de quantidades (por exemplo, o peso corporal, a temperatura do corpo) que o corpo tenta manter em um valor específico (Ver também homeostase);
 Setpoint (sistema de controle), o valor-alvo que um sistema de controle automático, por exemplo controlador PID, alcançará.

Desambiguação